Антониус Фабер () — латинизированная форма имени, которой пользовались несколько учёных: Антониус Фабер (Антуан Фавр; 1557—1624) — савойский юрист.
 Антониус Фабер — аллоним немецкого юриста Кристиана Леонхарда Лёйхта (1645—1716).
 Антониус Фабер (Антал Фабер; 1772—1846) — венгерский статистик.